Cso Kjonghvan (1972) dél-koreai baseballozó, olimpikon
 Cso Kjonghvan (1982) dél-koreai úszó, olimpikon